Kestel ist

ein Ortsname:
 der ehemalige Name des Ortes Dağ Pazarı in der Türkei, siehe Dağ Pazarı
 Kestel (Bursa), Kreisstadt in der Provinz Bursa, Türkei
 Kestel (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern

der Familienname folgender Personen: 
 Georg Kestel (* 1955), Generalvikar im Erzbistum Bamberg
 Josef Kestel (1904–1948), SS-Hauptscharführer im KZ Buchenwald
 Lisa Kestel (* 1986), deutsche Radio- und Fernsehmoderatorin 
 Paul Kestel (* 1931), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Kästel